hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) w USA, w stanie Pensylwania